Aniśki – wieś w zachodniej Rosji, w obwodzie smoleńskim, rejonie rudniańskim, w osiedlu wiejskim Ponizowskoje.
 Aniśki – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.